Antonio de Hoyos y Vinent – giornalista e scrittore spagnolo, appartenente alla corrente estetica del decadentismo
 Eva Piquer i Vinent – scrittrice, giornalista e docente spagnola
 Héctor Vinent – ex pugile cubano
 Yanisleidis Sánchez Vinent – giocatrice di beach volley cubana